Черевковский сельский совет () — входит в состав
Оржицкого района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Черевки.

Населённые пункты совета 
 
 с. Черевки 
 с. Заречье 
 с. Слепород 
 с. Хорошки

Примечания